Rákosfalva, városrész Budapest XIV. kerületében
 Rákosfalva, falu Erdélyben
 Rákosfalva megállóhely, a H8-as és H9-es HÉV első megállóhelye a belső végállomás után